Mazué ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ben Mazué (* 1981), französischer Sänger
 Matthieu Mazué (* 1995), französischer Jazzmusiker